Hiroshi Ishii ist der Name folgender Personen:

* Hiroshi Ishii (Romanist) (* 1930), japanischer Romanist 
 Hiroshi Ishii (Schwimmer) (* 1939), japanischer Schwimmer 
 Hiroshi Ishii (Golfspieler) (1941–2006), japanischer Golfspieler 
 Hiroshi Ishii (Anthropologe) (* 1943), japanischer Anthropologe und Hochschullehrer 
 Hiroshi Ishii (Informatiker) (* 1956), japanischer Informatiker und Hochschullehrer